Набарі (Ґіфу)
Набарі (Міє)